Línea A3 puede referirse a:
 Una línea de ferrocarril de Media Distancia de Andalucía que partía de Sevilla-Santa Justa con dos ramales, uno a Málaga y otro a Almería a través de Granada. En un cambio de la denominación de las líneas de Media Distancia la línea fue dividida en dos servicios diferentes, uno por cada rama:
 Línea 67: Sevilla-Santa Justa - Málaga
 Línea 68: Sevilla-Santa Justa - Granada - Almería